A Moby Dick kifejezés a következőkre utalhat

Irodalom 
Moby Dick – Herman Melville regénye

Film 
Moby Dick – Melville regényéből készült 1956-os film Gregory Peck főszereplésével
Moby Dick – Melville regényéből készült 1998-as minisorozat Patrick Stewart főszereplésével

Hasonló címmel
Moby Dick, a fehér bálna – Melville regényéből készült 2010-es film Barry Bostwick főszereplésével

Zene 
Moby Dick – A Led Zeppelin együttes 1969-ben kiadott dala
Moby Dick – magyar thrash metal együttes